Musset ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred de Musset (1810–1857), französischer Schriftsteller
 Franz Joseph Musset (1786–1859), Präsident des Oberappellationsgerichtes Wiesbaden
 Isabelle Musset (* 1960), französische Fußballspielerin
 Jacques Musset (* 1936), französischer Theologe  
 Lucien Musset (1922–2004), französischer Historiker
 Paul de Musset (1804–1861), französischer Schriftsteller
Siehe auch:
 Mousset
 Mussett